Gastein Ladies 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бадгастайне, Австрия с 14 по 20 июля. Турнир продолжил постуимблдонскую грунтовую серию соревнований в Европе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнеш Савай (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 

Полин Пармантье выиграла свой 1-й титул в году и 2-й за карьеру в туре ассоциации, победила во всех своих турнирах ассоциации, где доходила до финала. Луция Градецкая уступила свой дебютный финал в туре ассоциации.

Парный разряд 

Андреа Главачкова выиграла свой 2-й титул в году и 3-й за карьеру в туре ассоциации, победила во всех своих турнирах ассоциации, где доходила до финала. Луция Градецкая выиграла свой 2-й титул в году и 5-й за карьеру в туре ассоциации, побеждала в обоих парных турнирах бадгастайнского соревнования.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июль 2008 года
2008